Laranda är ett släkte av ringmaskar. Laranda ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Laranda